Debert steht für:

 Debert (Nova Scotia), eine Ortschaft in der kanadischen Provinz Nova Scotia
 Debert (archäologischer Fundplatz), eine paläoindianische Fundstätte in derselben Provinz

Debert ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Debert (* 1929), deutscher Boxer und Boxtrainer